Балканская коммунистическая федерация
 Бразильская конфедерация футбола
 Бумажно-картонная фабрика
 БКФ — блок контейнерный фронтовой
 БКФ (банк) — ООО «Банк Корпоративного Финансирования»

См. также 
 :en:BKF